O Puerto Rico Islanders Football Club (mais conhecido como Puerto Rico Islanders), foi um clube de futebol profissional de Porto Rico.

História

O clube foi fundado em 2003 e já ganhou a maioria dos campeonatos nacionais. Em 2009 participa pela primeira vez da Liga dos Campeões da CONCACAF e chegou até a semifinal, perdendo para o Cruz Azul na disputa dos pênaltis.

Ligações externas 
Site oficial

Clubes de futebol de Porto Rico
Clubes de futebol extintos de Porto Rico
Clubes de futebol extintos em 2012